Billie Jean King ha battuto in finale Evonne Goolagong 3–6, 6–3, 7–5.

Teste di serie
 Billie Jean King (campionessa)
 Chris Evert (semifinali))
n/a
 Kerry Melville (quarti di finale)
 Evonne Goolagong (finalista)
 Rosie Casals (quarti di finale)
 Virginia Wade (secondo turno)
 Lesley Hunt (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1974